Ла Аренита има више значења:

 Ла Аренита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аренита (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аренита (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аренита (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику